Mary Peters (friidrottare) (1939–), Storbritannien
 Mary Peters (politiker) (1948–), USA:s transportminister 2006–2009